Bognár Gyula (1884–?) bíró, szentlőrinci, majd siklósi főszolgabíró, országgyűlési képviselő (MÉP)
 Bognár Gyula (1926–) Apáczai Csere János-díjas pedagógus
 Bognár Gyula (1937–) Balázs Béla díjas hangmérnök 
 Bognár Gyula (?–2019) sportvezető, az FTC elnökhelyettese (2001–2006)
 Bognár Gyula (1949–) nótaszerző
 Bognár Gyula (1931–), közgazdász, a Külpolitika folyóirat főszerkesztője (1976–1984), diplomata, címzetes egyetemi docens